Technicum (secundaire scholen), de naam van enkele secundaire scholen in België
 Technicum (Universiteit Gent), een gebouwencomplex van de Universiteit Gent